Baragaon puede hacer referencia a:

 Baragaon (Jhansi), pueblo del distrito de Jhansi, en la India.
 Baragaon (Varanasi), pueblo del distrito de Varanasi en la India.